1 jezioro w Polsce:
 Jezioro Trzebieszki – jezioro w powiecie złotowskim
1 miejscowość w Polsce:
 Trzebieszki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Jastrowie